

Cinema 
 The Double Cross – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Eclair American
 The Double Cross – cortometraggio del 1912 diretto da Otis Thayer
 The Double Cross – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
 The Double Cross – cortometraggio del 1916

Musica 
 The Double Cross – album degli Sloan del 2011

Pagine correlate 
 Double Cross